Gérard Martin (1922-) est un homme politique canadien.
Gérard Martin est un acteur français.